Lady Washington ist der Name folgender Schiffe:

 Lady Washington (Schiff, 1780), amerikanisches Handelsschiff
 Lady Washington (Schiff, 1989), Nachbau der Lady Washington von 1780